Le tournoi de tennis de Tachkent est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2001, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 11 au .

Bianka Lamade remporte le simple dames. En finale, elle bat Seda Noorlander, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Petra Mandula et Patricia Wartusch.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tachkent
 Saison 2001 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2001
Tachkent
2001 en Ouzbékistan
Tennis en juin 2001